Вейккаусліга 2007 — 77-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Тампере Юнайтед.

Учасники

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Гонка взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як фіналіст Кубку Фінляндії 2007.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|3/7 листопада 2007

|}

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 
 Вейккаусліга на rsssf  

2007
Фінляндія
2007 у Фінляндії